В литературе
 Nevermore — Рефрен стихотворения «Ворон» Эдгара По
 В живописи
 Nevermore («Больше никогда») — картина Гогена
 В музыке
 Nevermore — песня группы Queen
 Nevermore — рок-группа из Сиэтла
 Nevermore — дебютный альбом одноимённой группы
В играх

Nevermore – первое имя персонажа Shadow Fiend в серии игр Dota
 Nevermore — герой из компьютерной игры "Dota 2"